

Sciences et techniques 
 Une caldera, ou caldeira, est une vaste dépression de forme circulaire ou elliptique située au cœur de certains grands édifices volcaniques.

Culture et société 
 Caldera est une société informatique. Plus tard elle changea de nom pour devenir the SCO Group.
 Caldera est un groupe de Doom metal instrumental français.
 Caldera est une ville de l'île de Vvardenfell dans l'univers des Elder Scrolls.

Patronyme 

 Georgia Caldera (1982-), une romancière française ;
 Jesús Caldera (1957-), un homme politique espagnol ;
 Jorge Herrera Caldera (1963-), un homme politique mexicain ;
 Juan José Caldera (1948-), homme politique vénézuélien, fils du président Rafael Caldera ;
 Junior Caldera (19?-), un musicien français ;
 Rafael Caldera (1916-2009), fut président du Venezuela de 1969 à 1974, puis de 1994 à 1999.

Toponyme 

 Caldera, une ville de la région d'Atacama (Chili) ;
 Caldera (Panama), un corregimiento de la province de Chiriqui (Panama) ;
 La Caldera, une ville de la province de Salta (Argentine).